Sveti Ivan Evanđelist († oko 101. g.) apostol i evanđelist, svetac Rimokatoličke Crkve, pisac Evanđelja po Ivanu, Prve, Druge i Treće Ivanove poslanice te knjige Otkrivenja.
 Sveti Ivan Krstitelj, biblijski prorok i isposnik
 Sveti Ivan Trogirski (Ivan Ursini), svetac zaštitnik Trogira
 Sveti Ivan Hrvatski, pustinjak (Ivan korvatský, charvátský), sin Gostumila kralja Bijele Hrvatske, češki svetac, 9. st. 
 Sveti Ivan Nepomuk, češki svetac iz 14. st.
Ivan od Mathe, francuski svetac
 Sveti Ivan Kapistranski, talijanski svetac iz 14. – 15. st.
 Sveti Ivan Bosco, talijanski svetac iz 19. st.
 Sveti Ivan Vianney, francuski svetac iz 18. – 19. st.
 Sveti Ivan Zlatousti, crkveni otac i crkveni naučitelj (4. st.)
 Sveti Ivan od Križa, španjolski svetac i mistik iz 16. st.
 Sveti Ivan Fisher, engleski svetac i mučenik iz 15. – 16. st.
 Sveti Ivan od Boga, španjolski svetac iz 15. – 16. st.
 Sveti Ivan Damaščanski, crkveni naučitelj (7. – 8. st.)
 Ivan i Pavao, kršćanski mučenici iz 4. stoljeća, spomendan im je 26. lipnja

Naselja:

 Hrvatska:
 Sveti Ivan (Buzet), gradsko naselje Buzeta, Istarska županija
 Sveti Ivan (Malinska – Dubašnica), naselje u općini Malinska – Dubašnica, Primorsko-goranska županija
 Sveti Ivan (Oprtalj), naselje u općini Oprtalj, Istarska županija
 Sveti Ivan (Višnjan), naselje u općini Višnjan, Istarska županija
 Sveti Ivan Dobrinjski, naselje u općini Dobrinj, Primorsko-goranska županija
 Sveti Ivan Zelina, grad u Zagrebačkoj županiji
 Sveti Ivan Žabno, naselje i općina u Koprivničko-križevačkoj županiji
 Sutivan, naselje i općina na Braču (Splitsko-dalmatinska županija)
 Mađarska:
 Gornji Sveti Ivan, selo u jugoistočnoj Mađarskoj
 Italija:
 Sveti Ivan, Trst, dio šeste tršćanske četvrti, bivše selo

Zemljopisni lokaliteti:

 Sveti Ivan (otok)